Parti Socialiste (PS, auch Parti socialiste, frz. ‚sozialistische Partei‘) ist der Name mehrerer Parteien:

Parti Socialiste (Belgien)
Parti socialiste (Frankreich)
Parti socialiste suisse, die Sozialdemokratische Partei der Schweiz